Медисин-Боу может означать одно из следующих географических мест в Соединённых Штатах Америки:

 Медисин-Боу (Вайоминг) — город в округе Карбон (Вайоминг)
 Медисин-Боу (национальный парк) — национальный парк в Вайоминге
 Медисин-Боу (пик) — высочайшая точка хребта Медисин-Боу
 Катастрофа DC-4 на Медисин-Боу
 Медисин-Боу (река) — река в штате Вайоминг
 Медисин-Боу (хребет) — горный хребет в штатах Колорадо и Вайоминг